Oncocalyx är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Oncocalyx ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Oncocalyx